Richard Freitag, nemški smučarski skakalec, * 14. avgust 1991, Erlabrunn, Vzhodna Nemčija.

Dosežki v svetovnem pokalu

Skupni seštevek

Zmage v svetovnem pokalu

Sklici

Zunanje povezave 

 

Nemški smučarski skakalci
Olimpijski tekmovalci za Nemčijo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Nemčijo
Smučarski skakalci Zimskih olimpijskih iger 2014
Smučarski skakalci Zimskih olimpijskih iger 2018